APEC je skraćenica organizacije Asia-Pacific Economic Cooperation (Azijsko-pacifička ekonomska suradnja) (osnovane 1989. godine sa sjedištem u Singapuru. 21 država iz pacifičke regije članovi su organizacije.

Izvori

Međunarodne organizacije u Aziji
Kratice
Međunarodne organizacije